

Personnalités 

 Brian Bixler (né en 1982), joueur américain de baseball ;
 Cedric Bixler-Zavala (né en 1974), musicien américain ;
  (1920–2010), botaniste américain ;
 Dallas Bixler (1910-1990), gymnaste américain ;
  (née en 1970), chorégraphe américaine ;
 Solon Bixler (né en 1977), guitariste américain.

Œuvres 
 Bixler High Private Eye, comédie américaine pour la télévision.